Wonga ist der Familienname
Simon Wonga (1824–1874), Stammesführer der Wurundjeri-Aborigines
Weiteres
Wonga (Fluss) (Воньга) in Karelien, Nordwestrussland
Schutzgebiet Wonga Wongué, Naturschutzgebiet in Zentralafrika
Wonga (Australien), Ort in Victoria 
Wonga Shoal Lighthouse in South Australia